

Унцешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Богденешть.

Унцешть () — село у Унгенському районі.